Héctor Con Carne y Boskov (Hectorado y Boskov en Hispanoamérica, Héctor Con Carne y Kasnatov en España) son dos personajes de las series animadas de Grim & Evil.

Héctor Con Carne 
 

Héctor Con Carne (Héctor Ado en Hispanoamérica), es uno de los personajes principales de la serie de animación americana Evil Con Carne. Su voz en inglés es interpretada por Phil LaMarr, en Hispanoamérica por Miguel Ángel Ghigliazza y en España por Roberto Encinas.

Aspecto 
                  
Es un cerebro con ojos y un nervio que utiliza como brazo. Su estómago tiene dos arrugas que ocultan sus ojos.

Historia 

Fue un malvado hombre musculoso que intentó apoderarse del mundo, perdió su cuerpo en una explosión iniciada por su archienemigo Comando Peje, solo quedó de él su cerebro, que siguió conservando la maldad, y su estómago, que se volvió bueno, y gracias a su científica loca: Dra. Ruina Balística, los dos órganos se instalaron en el cuerpo de Boskov. Aun en ese estado, Héctor sigue queriendo dominar el mundo con Dra. Ruina Balística, el General Skarr y su ejército militar desde la Isla-Conejo, su base de operaciones, solía competir con Estroy, su vecino, para ver quien era el mejor genio malvado. Finalmente, Héctor se arruina y tuvo que vender la isla a Mandy y el ejército a una organización malvada que quería dominar el mundo.

Boskov 

Boskov (Kasnatov en España), es uno de los personajes principales de la serie de animación americana Evil Con Carne. Su voz en inglés es interpretada por Frank Welker y en España por Luis Miguel Villegas.

Aspecto 

Es un oso púrpura y gordo con motivos blancos en su cuello y sus muñecas.

Historia 
                      
Fue un oso de circo, pero la Dra. Ruina Balistica lo cogió para instalar en él, el cerebro y el estómago de Héctor. debido a la falta de cerebro propio y su instinto animal, Boskov se libera algunas veces del control de Héctor, haciendo lo que quiere. le gusta mucho comer.

Personajes de The Grim Adventures of Billy and Mandy
Villanos ficticios